Старосільська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Старосільська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Старосільська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Старосільська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Старосільська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район
 Старосільська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район
 Старосільська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район